La palabra evangelista viene del griego koiné εὐαγγέλιον (euangelos, εὔ = "bueno, buena", ἀγγέλλω = noticia, mensaje), que significa aportador de buenas noticias, fundador de buenas nuevas.

Evangelista puede hacer referencia a:

Evangelista (cristianismo) 
 Cualquiera que predique el evangelio.
 El conjunto o cada uno de los autores de los Evangelios, bien sean entendidos como documento o como concepto teológico fundamental del cristianismo:
tanto los cuatro evangelistas, autores de los evangelios canónicos:
Juan el Evangelista,
Lucas el Evangelista,
Marcos el Evangelista,
 y Mateo el Evangelista;
como los evangelistas autores de evangelios apócrifos.
 Evangelista, representación iconográfica de uno o de los cuatro autores de los evangelios canónicos.
 Iglesias y personas adeptos al Evangelicalismo, fe protestante.
 Iglesia Evangelista Luterana, fe religiosa de filiación luterana.

Como apellido 
 Alfredo Evangelista (n. 1954), boxeador hispano-uruguayo.
 Linda Evangelista (n. 1965), supermodelo canadiense.

Como nombre de pila 
 Evangelista Torricelli (1608-1647), físico y matemático italiano.
 Jan Evangelista Purkyně (1787-1869), anatomista y fisiólogo checo.